Kozma, férfikeresztnév
 Kozma, magyar családnév

Földrajz
 Magyarország
 Kozmadombja, Zala megye
 Szentkozma puszta Berettyóújfalu határában, Hajdú-Bihar megye
 Szentkozmadombja, Zala megye
 Vérteskozma, Fejér megye
 Kozmafa, Zala megye
 Románia
 Csíkkozmás, település a Székelyföldön
 Szlovákia
 Kozma, Tőketerebesi járás
 Nyitrakozma
 Szlovénia
 Kozma, Muravidék